Misaki, es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Tenchi Muyō!.

Su rol es como la Segunda reina de Jurai. Sólo aparece en el episodio 13 de la serie de OVAs Tenchi Muyō!: Ryo-Ōki y en el especial Tenchi Muyō!: Policía Galáctica. MIsaki es la segunda esposa de Azusa y la madre de Ayeka y Sasami. Debido a su gran poder físico es Comandante de la Guardia Real. 

Personajes de Tenchi Muyo!

en:Misaki Jurai